Абду́линский райо́н — административно-территориальная единица (район) в Оренбургской области России. 

В рамках организации местного самоуправления, в его границах вместе с городом Абдулино образован Абдулинский городской округ.

Административный центр — город Абдулино (в состав района не входит).

География 
Абдулинский район расположен в северо-западной части области на южной окраине Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Граничит: на юге — с Пономарёвским районом, на западе — с Северным, Бугурусланским, Асекеевским и Матвеевским районами области, на севере — с Татарстаном, на востоке — с Башкортостаном.

Площадь района — 1,7 тыс. км². Протяжённость с севера на юг 70 км, с запада на восток — около 35 км. Район занимает левобережную часть бассейна реки Ик, междуречье Большого Кинеля и Белой, верховья рек Мочегай (приток Большого Кинеля) и Садак (приток Дёмы). Высшая точка территории района (343 м над уровнем моря) расположена на водоразделе Дёмы и Ика.

История 
Абдулинский район образован в 1928 году.

С 1 января 2006 года до 1 января 2016 года в Абдулинском муниципальном районе было одно городское поселение (город Абдулино) и 14 сельских поселений.

1 января 2016 года Абдулинский муниципальный район и все входившие в него городское и сельские поселения объединены в Абдулинский городской округ .

Население

Территориальное устройство 
Абдулинский район включает 14 сельсоветов (которые в 2006—2016 гг. составляли одноимённые муниципальные образования):

Населённые пункты 
В состав района входят 48 сельских населённых пунктов.
Упраздненные населенные пункты

30 апреля 1999 года были упразднены поселок Михайловка и деревня Емелькино.  

21 июня 2005 года был упразднен поселок Новоегорьевка.

Экономика 

В районе выращивают рожь, ячмень, овёс, гречиху, горох, кукурузу, картофель, свёклу. Разводят крупный рогатый скот, лошадей. Месторождения гипса, охры.

Юго-восточнее Абдулина в бассейне верховьев реки Дёмы освоена группа нефтегазовых месторождений.

Природа 
На территории района находятся 9 памятников природы.

Примечания

Ссылки 
 
 Район на сайте органов государственной власти
 Район на сайте Оренбургской области
 
 Абдулинский район, названия сёл, посёлков деревень на 1939 год

Муниципальные районы, упразднённые в 2015 году